Јевик може бити:
 Јевик (Сјеница), село у општини Сјеница, Србија
 Јевик (Опланд), град у округу Опланд, Норвешка